Backfisch steht für:

 Backfisch (Gericht), gebackener oder frittierter Fisch, teilweise in einem Teigmantel
 Backfisch (Mädchen), veraltete Bezeichnung für ein Mädchen in der Pubertät
Michael Backfisch, deutscher Journalist
 Robert Backfisch (1895–1946), deutscher Gauleiter, Politiker der NSDAP, siehe Robert Wagner (Gauleiter)

Siehe auch:
 Backfischroman
 Wormser Backfischfest
 Bratfisch (Begriffsklärung)